Рејвил има више значења:
 Рејвил (Луизијана)
 Рејвил (Мисури)